Vingt-Cinq-Novembre ou XXV-Novembre ou 25-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

25 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Libération de Bambiderstroff en Moselle par les forces américaines.
 Autres lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Novembre (odonymie).

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 25 de Noviembre » ou « Veinticinco de Noviembre »
Mexique : événement non connu
 (Avenida) 25 de Noviembre, à Puebla dans l'État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
25